Murrhardtia – rodzaj wymarłego żółwia, żyjącego w późnym triasie.

 Opis  Przez wielu badaczy skamieniałości tego żółwia zaliczane były do rodzajów Proterochersis lub Proganochelys, ale stanowią one formę pośrednią pomiędzy powyższymi. W 2000 roku skamieniałości te zostały nazwane Murrhardtia staeschei. Dokładny wiek skamieniałości nie jest znany, ponieważ znaleziono je w osadach skalnych pochodzących z triasu i jury.

 Miejsce znalezienia  Wirtembergia (Niemcy)

Bibliografia 
 

Żółwie triasu
Wymarłe gady Europy